Božtěšice ist der Name folgender Orte in Tschechien:
 Božtěšice (Boschtieschitz), Ortsteil von Strážov, Okres Klatovy 
 Božtěšice (Postitz), Ortsteil von Ústí nad Labem, Okres Ústí nad Labem